Jeremy Pope (acteur) - Amerikaans acteur
 Jeremy Pope (schrijver) - Nieuw-Zeelands schrijver en activist